O termo Basileia pode referir-se a:

Basileia (cidade)
Basiléia-Campo (cantão)
Basiléia-Cidade (cantão)
Basiléia (cantão)
Basiléia I
Basiléia II
FC Basel

Desambiguação